Ohnmacht steht für:

 Ohnmacht (Psychologie), psychische Macht- oder Hilflosigkeit in einer Situation
 kurz anhaltende Bewusstlosigkeit, siehe Synkope (Medizin)
 Tatort: Ohnmacht, deutscher Fernsehfilm von Thomas Jauch (2014)

Ohnmacht ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Ohnmacht (1898–1984), deutscher Architekt
 Franz Ohnmacht (1893–1954), österreichischer Geistlicher
 Landolin Ohmacht (1760–1834), deutscher Bildhauer
Michael Ohnmacht (* 1970), deutscher Diplomat

Die Ohnmacht steht für:
 Die Ohnmacht (Semprún), Roman von Jorge Semprún (1967)
 Die Ohnmacht (Charest), Roman von Danielle Charest (1997)

Siehe auch: